

Ойконіми

Галич — місто, Івано-Франківська область, колишній районний центр (до 17 липня 2020 року)
 Галич — залізнична станція Івано-Франківської дирекції Львівської залізниці
 Галич — село, Тернопільська область, Тернопільський район (до 17 липня 2020 року — Підгаєцький район)

Галич — місто, Костромська область, районний центр

Галич — село, Банськобистрицький край, округ Лученець
 Стара Галич — громада в окрузі Лученець

Ороніми 
 Галич — одна з найвищих вершин Середнього Бескиду (1335 м), знаходиться біля верхів'я Сяну.
 Галич — гора, опільський степовий резерват поблизу Галича

Інше 
 «Галич» — футбольний клуб з міста Збаража

Антропоніми 

 Галич Василь Миколайович (1896-1994) — український історик, перекладач, громадський діяч
 Марія Галич (1900-1974) — українська письменниця
 Маринко Галич (* 1970) — словенський футболіст, захисник.
 Галич Олександр Андрійович (* 1948) — український вчений-літературознавець, доктор філологічних наук, професор, відмінник освіти України, заслужений діяч науки і техніки України, член НТШ
 Галич Олександр Аркадійович (1918-1977) — радянський поет, сценарист, драматург, автор і виконавець власних пісень
 Галич Олександр Іванович (1783-1848) — російський філософ
 Мілан Галич (,  8 березня 1938, Босансько-Грахово —  13 вересня 2014, Белград) — югославський футболіст
 Яків Галич (1921—1943) — український поет (справжнє ім'я Гальперін Яків Борисович)

Див. також 
 Галичина (значення)
 Малий Галич — давньоруська назва Галаца